Верхнеуральское водохранилище находится в Верхнеуральском районе Челябинской области на реке Урал. Объект туризма.

Находится севернее Магнитогорска (10 км), южнее Верхнеуральска, юго-западнее Челябинска (270 км). На южном берегу — посёлок Приморский, на западном — Спасский и Ивановский.

Плотина располагается в южной части; длина > 1,5 км. На плотине для выработки электроэнергии установлены турбины.

В водоеме водится 22 вида рыб: белый амур, щука, судак, толстолобик, плотва, красноперка, налим, окунь, верховка, карп и др. Лещ и судак завезены из Увельского водохранилища.

Строительство Верхнеуральского водохранилища началось в 1960 году для нужд Магнитогорского металлургического комбината.

Бассейн Урала
Верхнеуральский район
Водохранилища Челябинской области